Данная статья посвящена контролю российских властей за распространением информации в сети Интернет на территории России.

Это явление часто называют цензурой. Цензура в России запрещена статьёй 29 (часть 5) Конституции.

Общая информация 

В начале 2016 года советник президента России по вопросам развития интернета Г. С. Клименко заявил, что в России по отношению к Интернету следует использовать опыт Китая.

Замначальника Главного управления МВД России по противодействию экстремизму Владимир Макаров уверен, что российский интернет избежит развития по китайскому сценарию, сказал он в 2018 году.

Президент РФ Владимир Путин считает, что в стране нет цензуры. «Свобода — это одна из фундаментальных ценностей. Но свобода заканчивается там, где мы сталкиваемся со свободой другого человека. То же самое касается свободы в Интернете. Там должно быть разрешено все, что не запрещено законом», — сказал он в 2018 году.

Согласно рейтингу, составленному организацией Freedom House, на 2018 год Россия занимает 53-е место из 65 по уровню свободы интернета.

По состоянию на сентябрь 2019 года рассматривается возможность разработки и ввода системы блокировки вредоносной информации, публикуемой в социальных сетях и мессенджерах, к 2023 году.

Блокировки оппозиционных сайтов и СМИ 

13 марта 2014 года Роскомнадзор без судебного решения по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ сразу к трём интернет-СМИ, представлявшим оппозиционную точку зрения: Грани.ру, Каспаров.ру, «Ежедневный журнал» в связи с «призывами к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Также в запрещённый реестр был внесён блог Алексея Навального в Живом Журнале с указанной причиной «Функционирование данной интернет-страницы нарушает положения судебного решения об избрании меры пресечения гражданину, в отношении которого возбуждено уголовное дело» и на сайте Эхо Москвы.

Грани.ру 
«Грани.Ру» направили в Таганский районный суд Москвы иск к Роскомнадзору в связи с блокировкой сайта, в котором требовали признать решения и действия надзорных ведомств незаконными и обязать их устранить препятствия в обеспечении свободы массовой информации. «Грани» и их хостинг-провайдер так и не получили от Роскомнадзора указания на конкретные материалы, которые, по мнению прокуроров, содержат незаконные призывы. Между тем формулировка закона о блокировке экстремистских сайтов обязывает надзорный орган указать страницы сайта, позволяющие идентифицировать «противоправную» информацию.

21 марта 2014 года в Центре Сахарова в Москве прошёл круглый стол «Блокировки сайтов: наш ответ», на котором журналисты заблокированных СМИ и правозащитники обсудили меры противодействия государственной цензуре, такие как раздача листовок, использование соцсетей, обход блокировок, создание новых некрупных СМИ с диверсифицированными схемами финансирования и распространения. Участники встречи сделали вывод о необходимости наращивания горизонтальных связей между несогласными с политикой российского руководства.

6 мая 2014 года Таганский суд Москвы отклонил жалобу «Грани.ру» на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. В ходе судебного заседания представитель Генпрокуратуры заявил, что, изучив всё содержание заблокированного сайта, пришли к выводу, что недопустимая информация и призывы к участию в акциях содержатся в большинстве материалов сайта. По мнению предоставлявшего «Грани.ру» правового аналитика правозащитной ассоциации «Агора» Дамира Гайнутдинова, прокуроры подчеркнули, что «не будут и не должны мотивировать свои действия», а «представитель Роскомнадзора в суде заявила, что недопустимо ставить под сомнение выводы сотрудников Генеральной прокуратуры России».

7 мая 2014 года международная правозащитная организация Amnesty International начала кампанию в поддержку «Граней» и других сайтов, заблокированных 13 марта. Правозащитники призывали направлять письма протеста в российские органы власти. «Неизбирательная и бессрочная блокировка целого сайта, а не отдельных страниц с предположительно незаконной информацией означает приостановку деятельности всего СМИ. Даже если вы никогда ранее не слышали о „Гранях“, судьба этого сайта может стать судьбой любого российского интернет-ресурса», — сообщает российское отделение Amnesty International на своей странице в Фейсбуке.

ej.ru 
2 июня 2014 года в Арбитражном суде Москвы состоялось заседание по иску интернет-издания ej.ru («Ежедневный журнал») в адрес Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора. Ведомства вынесли ходатайство о переносе дела в суд общей юрисдикции, так как это дело Арбитражный суд рассматривать неправомочен, судья поддержала их позицию. Редакция «ЕЖа» намерена подготовить новый иск, в суд общей юрисдикции, с жалобой на действия прокуратуры и Роскомнадзора.

Каспаров.ру 
6 августа 2014 г. Хамовнический суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу представителей интернет-газеты «Каспаров.ру» на действия Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора, в результате которых доступ к сайту был заблокирован. В решении суда указано, что суд считает законным блокировку, так как на сайте интернет-газеты была размещена статья под названием: «В Крыму будет национализирована госсобственность» с демонстрацией листовки, где размещён рисунок вооружённого человека с надписью «Крымские партизаны» и текстом «Крым, проснись! Оккупанты и их прислужники нагло крадут твои деньги и уродуют твои города. Не молчи! Не сдавайся!». Суд посчитал это призывом к противоправным действиям. Таким образом, блокировку суд посчитал оправданной и соответствующей закону.

СМИ Крыма 
В 2015—2016 гг. был заблокирован ряд сайтов СМИ Крыма: «Центр журналистских расследований», «События Крыма» и BlackSeaNews.

«Спутник и Погром» 
6 июля 2017 года Генеральная прокуратура России сообщила о выявлении «информационных ресурсов националистического толка», в числе которых оказался «Спутник и Погром», не указав при этом, какие именно публикации нарушают законодательство. После публикации сообщения Роскомнадзора на сайте «Спутника и Погрома» появилось заявление о продолжении работы по новому адресу. Блокировка ресурса вызвала сожаление у лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Партия националистов» 
3 ноября 2017 года председатель «Партии националистов» Иван Белецкий заявил о досудебных блокировках всех своих ресурсов (около 70, в основном это группы в ВКонтакте) по решению Генпрокуратуры РФ. Он связал это с проведением в Москве Русского марша, который прошел на следующий день.

Форум свободной России 
22 февраля 2019 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Форума свободной России» (www.forumfreerussia.org). Решение о блокировке принял Таганский суд Москвы. В качестве основания указана статья 15.1 закона об информации — «Распространение запрещенной информации».

«Путинизм как он есть» 
13 мая 2019 года СМИ сообщили о блокировке в России блога «Путинизм как он есть». Блог создан в 2015 году и задуман как энциклопедия путинского режима. Сначала блог велся анонимно, но в 2018 году его автор Артём Круглов дал первое интервью для «Радио Свобода». Причиной блокировки стало решение Солнцевского районного суда № 2-3520/18 от 20 декабря 2018 года по иску бизнесмена Сергея Михайлова. В блоге «Путинизм как он есть» сообщалось о его деятельности в качестве главаря Солнцевской преступной группировки. Суд признал эту информацию не соответствующей действительности.

«The Barents Observer» 
В феврале 2019 года Роскомнадзор заблокировал в России норвежский сайт «The Barents Observer». Издание пишет о российско-норвежских отношениях, региональной политике и экономике, правах человека. Формальной причиной послужил отказ редакции удалить материал о шведском сааме, который предпринимал попытки суицида из-за своей сексуальной ориентации, не вписывавшейся в национальные традиции. Спустя две недели изданию пришло письмо из Роскомнадзора с требованием удалить статью: в российском надзорном ведомстве настаивали на том, что в данной публикации есть призывы совершить самоубийство и их описание.

Ранее издание посвящало несколько публикаций острым конфликтам в российско-норвежских взаимоотношениях в Арктике, одному из журналистов издания ФСБ в 2017 году запретило въезд в Россию, так как по их мнению он представляет угрозу национальной безопасности.

Блокировки в 2021 году и угроза их применения 
В 2021 году блокировки оппозиционных сайтов приняли массовый характер. Так, в июле 2021 года на территории РФ был заблокирован сайт Алексея Навального (navalny.com) и еще 47 ресурсов, связанных с Навальным, сайт Центра «Досье» (dossier.center), сайт проекта Gulagu.net, а также сайт «Чешского радио». В декабре Роскомнадзор заблокировал правозащитный сайт «ОВД-Инфо» из-за «пропаганды терроризма и экстремизма».

Под угрозой блокировки в декабре 2021 года и феврале 2022 года ведомство вынудило ряд российских СМИ удалить новости на основе расследований издания Проект (признан нежелательной организацией) и ФБК (была признана экстремистской организацией). Расследования касались недвижимости и другого имущества, которым владеют или пользуются высокопоставленные российские чиновники и их семьи — в частности, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, помощник президента Владимир Мединский, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Блокировки ключевых сайтов интернета

Archive.org 
24 октября 2014 года Роскомнадзор заблокировал Архив Интернета за видео Исламского государства «Звон мечей», признанное в России экстремистским. По состоянию на 16 апреля 2016 года блокировка снята.

GitHub 
3 декабря 2014 года Роскомнадзор заблокировал крупнейший в мире хостинг IT-проектов GitHub. 5 декабря блокировку сняли: GitHub заблокировал российским пользователям доступ к запрещенным материалам.

LinkedIn 
17 ноября 2016 года Роскомнадзор заблокировал LinkedIn — крупнейшую в мире социальную сеть для установления профессиональных контактов ввиду несоблюдения сетью закона о переносе персональных данных россиян на территорию РФ. По состоянию на октябрь 2020 года блокировка действует.

Вторжение России на Украину 

В начале 2022 года после вооружённого вторжения России на Украину начался новый, более усиленный, виток цензуры в российском сегменте интернете. 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях в Украине «только по официальным российским источникам». Нарушившим требование грозит блокировка и штраф до 5 млн рублей. 4 марта был принят закон 32-ФЗ, устанавливающий уголовную ответственность. А уже 14 марта был заблокирован Instagram. Так же был заблокирован Facebook, который отказался разблокировать российские СМИ. Позже к числу заблокированных ресурсов присоединились «tjournal», «The Village», «Сноб», «Собеседник», «Ateo» , сайт радиостанции «Эхо Москвы», «Медуза», «Медиазона» и «Дождь» и ряд других ресурсов.

2 марта 2022 года Википедия получило первое уведомление о возможной блокировке со стороны Роскомнадзора, если Википедия не удалит или не изменит статьи, касающихся российской агрессии против Украины, таким образом чтобы статьи соответствовали позиции официальных российских властей. А 30 марта Википедия получило уже второе предупреждение о необходимости удалить или изменить статьи, в частности статью «Вторжение России на Украину (2022)». На основании требования Генпрокуратуры Роскомнадзор «незамедлительно направляет операторам связи … требование о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу», отмечается в уведомлении.

6 июня Светлогорский городской суд Калининградской области признал запрещенной информацией список погибших в Украине российских солдат, собранный псковским интернет-изданием 60.RU. Издание известно тем, что начало вести перечень погибших военных в Украине, чьи гибели публично подтвердили руководители регионов и районные администрации. Список потерь признали запрещенной информацией по иску военного прокурора 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота. Суд признал его сведениями, «раскрывающими потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций».

В декабре 2022 года Роскомнадзор пригрозил казахстанскому интернет-изданию «Vlast.kz» блокировкой за освещение обстрела Винницы и Мариуполя, на что редакция ответила отказом «исполнять запросы российского ведомства».

Блокировки сайтов о криптовалютах 
13 января 2015 года на основании решения Невьянского городского суда Свердловской области от 30 сентября 2014 года Роскомнадзор включил в реестр запрещённых сайтов («Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети „Интернет“ и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети „Интернет“, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено») следующие ресурсы: Bitcoin.org, BTCsec.com и Bitcoin.it и др.

Национальный фонд развития криптовалют (CCFR) заявил о неспособности властей к конструктивному диалогу с биткойн-сообществом, к взвешенному подходу при исполнении своих прямых обязанностей и назвал блокировку сайтов репетицией запрета криптовалют в России.

15 мая 2015 года Свердловский областной суд отменил вышеупомянутое решение о блокировке биткойн-ресурсов по апелляционной жалобе администраций некоторых из заблокированных порталов.

Суверенный Интернет 

В апреле 2019 году Госдума приняла так называемый закон об устойчивом Интернете в России, вносящий изменения в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно заявлению Радио Свобода, «критики законопроекта опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете».

Рекомендации по обходу блокировки и альтернативные адреса 
Заблокированные в России сайты публикуют информацию о том, как обходить блокировку. Предлагаемые методы включают использование различных зеркал, анонимайзеров, прокси-серверов, сети Tor и браузерных расширений.

Памятка с картинками об обходе блокировки имеется на посвящённом политическим преследованиям сайте «ОВД-Инфо».

В апреле 2014 года «Ежедневный журнал» открыл веб-сайт «ЕЖ навсегда», где «всегда будет доступна информация о том, где сейчас можно читать „Ежедневный Журнал“».

В марте 2015 года организация «Репортёры без границ» создала зеркала девяти сайтов, запрещённых властями 11 стран, в том числе российского сайта Грани.ру. Организация намерена обеспечивать работу зеркал несколько месяцев.

Сайт «Радио Свобода» предлагает установить для анонимного просмотра сайтов бесплатные расширения ZenMate (для Chrome) или friGate (для Chrome и Firefox). Кроме того, «Радио Свобода» предлагает свое одноименное мобильное приложение (в нем интегрированы инструменты обхода блокировки) и возможность читать материалы в социальных сетях. Также можно использовать специальные интернет-браузеры (Tor и его аналоги), Proxy-сети и приложения VPN.

В апреле 2015 года Анапский городской суд Краснодарского края вынес первое в России решение об ограничении доступа к информации об инструментах, с помощью которых можно обойти блокировки и цензуру. Суд, рассмотрев заявление прокурора города Анапы, признал информацию, размещённую на странице «Восстановление доступа к информации. Инструментарий» общественной организации «РосКомСвобода», запрещённой к распространению.

См. также 

 Интернет-цензура на Украине
 Интернет-цензура
 Закон Лугового
 Единый реестр запрещённых сайтов
 Цензура в России
 Свобода слова в России
 Страницы Википедии, запрещённые в России

Примечания 

Последствия вторжения России на Украину (2022)